М. Ильин:

Псевдоним И. Я. Маршака
Ильин, Михаил Васильевич